Searl est un patronyme porté notamment par :

 Jackie Searl (1921-1991), acteur américain ;
  (1994-), joueuse de football australienne ;
 Nina Searl (1882-1955), psychanalyste et essayiste britannique ;
  (1917-2000), joueur australien de football australien.